Peter Collinson ist der Name folgender Personen:

* Peter Collinson (Botaniker) (1694–1768), britischer Botaniker
 Peter Collinson, Pseudonym von Dashiell Hammett (1894–1961), amerikanischer Schriftsteller
 Peter Collinson (Regisseur) (1936–1980), britischer Filmregisseur